Лев VI (866—912) — византийский император (886—912) .
 Лев VI (? — 928) — папа римский (май-декабрь 928).

См. также 
 Левон VI